De Grand Prix-wegrace van Catalonië 1996 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 15 september 1996 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Mick Doohan werd voor de derde keer op een rij gekroond tot 500 cc-kampioen met een tweede plaats in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1996
Catalonië